Säkring kan syfta på:

 Säkring – en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar
 Säkring (vapen) – en anordning som hindrar ett vapen från att avfyras när det inte är avsett
 Säkring (ammunition) – en anordning som ska hindra en granat eller någon annan ammunition från att utlösas för tidigt
Lastsäkring –  ett sammanfattande begrepp för de olika åtgärder som genomförs för att last inte ska förskjutas, glida eller välta under transport